

Patronyme 

 Denis Battin (1723-1806), général français ;
 Frédérique Battin-Leclerc (1964-), chimiste française ;
 Marcel Battin (1921-1999), écrivain et traducteur français ;
 Richard Battin (1925-2014), ingénieur américain ;
 Skip Battin (1934-2003), musicien américain.